Коренна́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Коренная улица — улица в Москве.

Украина 
 Коренная улица — улица в Киеве.
 Коренная улица — улица во Львове.